Il torneo, svoltosi dal 25 agosto all'8 settembre, ha visto vincitore Roger Federer che in finale ha battuto Andy Murray. Lo svizzero si è aggiudicato per la quinta volta consecutiva il torneo vincendo il 13º titolo del Grande Slam della carriera. Roger si era presentato a Flushing Meadows senza nessuno Slam vinto durata la stagione, situazione che non si verificava dal 2002 e avendo anche perso la vetta della classifica ATP a favore di Rafael Nadal. Con questo successo Federer estende a 34 i match vinti consecutivamente allo US Open.

Teste di serie

 Rafael Nadal (semifinali)
 Roger Federer (campione)
 Novak Đoković  (semifinali)
 David Ferrer (terzo turno)
 Nikolaj Davydenko (quarto turno)
 Andy Murray  (finale)
 David Nalbandian (terzo turno)
 Andy Roddick  (quarti di finale)
 James Blake (terzo turno)
 Stanislas Wawrinka (quarto turno)
 Fernando González (quarto turno)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Ivo Karlović (terzo turno)
 Tommy Robredo (quarto turno)
 Gilles Simon (terzo turno)

 Juan Martín del Potro (quarti di finale) 
 Nicolás Almagro (terzo turno) 
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno) 
 Nicolas Kiefer (primo turno) 
 Michail Južnyj (ritirato) 
 Tomáš Berdych (primo turno) 
 Igor' Andreev (quarto turno) 
 Paul-Henri Mathieu (secondo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno) 
 Dmitrij Tursunov (terzo turno) 
 Feliciano López (primo turno) 
 Radek Štěpánek (terzo turno) 
 Juan Mónaco (primo turno) 
 Marin Čilić (terzo turno) 
 Andreas Seppi (terzo turno) 
 Gaël Monfils (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni

US Open 2008
ATP Tour 2008